Босоногие (еретики) — еретики конца IV — начала V века
 Босоногие (монахи) — монахи и монахини, не носящие обуви
 Барефутеры